Онлайн-платформа може означати:

 Спільне споживання
 Дискусійна онлайн платформа
 Відеохостинг
 Електронна торгова платформа 

Багатозначні терміни